Bayside Beach ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Bayside Beach (Maryland), im Anne Arundel County
 Bayside Beach (Massachusetts), im Plymouth County
 Bayside Beach (New Jersey), im Ocean County